Lorda kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Lourdes, ort och kommun i departementet Hautes-Pyrénées,

Italien 

 Torrente Lorda, vattendrag, Molise, 

Robotskapade Italienförgreningar